Balint hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Personas
 Bálint Hóman, historiador húngaro, profesor universitario y político
 Bálint Szeghalmi, ciclista profesional húngaro
 Eszter Balint, violinista
 Gavril Balint, futbolista rumano
 Michael Balint, psicoanalista y bioquímico británico de origen húngaro
 Rudolf Bálint, neurólogo y psiquiatra austrohúngaro

Medicina
 Síndrome de Bálint, en honor del neurólogo Rudolph Bálint
 Grupos Balint, asociación médica en Estados Unidos